Демократы

 Демократы — общее определение сторонников демократии.
  — австралийская политическая партия, существует с 1977 года.
 «Демократы» — бразильская политическая партия, существует с 1985 года.
 «» — гренландская политическая партия, существует с 2002 года.
 «Демократы» — итальянская политическая партия, существовала в 1999—2002 годах.
 «» — канадская политическая партия, существовала в 1978—1979 годах.
 «Демократы» — украинская политическая партия, существует с 1995 года.
 «Шведские демократы» — шведская политическая партия, существует с 1988 года.

См. также 
 Демократ (значения)

Примечания